Endoconospora är ett släkte av svampar. Endoconospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endoconospora